Леснополянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Леснополянское сельское поселение — входит в Омутнинский район Кировской области.
 Леснополянское сельское поселение — входит в Коченёвский район Новосибирской области.
 Лесно-Полянское сельское поселение — входит в состав Рязанской области Шацкого района.